Bățani se poate referi la:
 Localități din Covasna, Transilvania, România
 Comuna Bățani, Covasna
 Bățanii Mari, Covasna, reședința comunei Bățani
 Bățanii Mici, Covasna, sat în comuna Bățani

Toponime românești